Personen namens Cordus sind

 Aulus Cremutius Cordus († 25 n. Chr.), römischer Geschichtsschreiber
 Aelius Cordus (auch: Junius Cordus), fiktiver römischer Historiker, der in der Historia Augusta erwähnt wird
 Euricius Cordus, genannt Eberwein, eigentlich Heinrich Ritze, (1486–1535), deutscher Humanist, Dichter und Stadtarzt
 Valerius Cordus (1515–1544), deutscher Arzt, Botaniker, Pharmazeut und Naturforscher

Siehe auch:
 Kordus